Ез-Зарка, або просто Зарка (, досл. синя, блакитна) може означати:

 Ез-Зарка — місто в Йорданії
 Ез-Зарка — провінція в Йорданії
 Ез-Зарка — річка в Йорданії
 Ез-Зарка — місто в Єгипті.